О́бух:

 О́бух — в холодном оружии тупое окончание клинка или топора, противоположное лезвию.
 Обух — вид холодного оружия, молот железный, с одного конца подобный сапожническому молотку, а другой же конец загибался в кольцо как баранка. 
 Обух (морской термин) — металлическое полукольцо на соответствующей поковке, приваренной (прикрученной) к палубе или надстройке корабля. К обухам крепятся снасти стоячего такелажа.

Фамилия 
 Обух, Владимир Александрович (1870—1934) — русский врач, крупный организатор советского здравоохранения.
 Обух, Владислав Андреевич (1928—1994) — художник.
 Обух, Василий Васильевич (? — 1864) — русский артиллерист, подполковник.

См. также 
 Обухов
 Обухова
 Обуховка
 Обухово
 Обушок
 Переулок Обуха